John McCue ist der Name folgender Personen: 

* John McCue (Fußballspieler, 1899) (John William McCue; 1899–1930), englischer Fußballspieler
 John McCue (Fußballspieler, 1922) (John William McCue; 1922–1999), englischer Fußballspieler 
 John Joseph Gerald McCue (1913–2011), US-amerikanischer Physiker